Aquesta és la llista de les principals estrelles de la constel·lació de Fènix, ordenats per ordre decreixent de magnitud aparent:

Fènix